Filippo Baldassari – velista italiano
 Gino Baldassari – politico italiano
 Mario Baldassarri – economista, docente e politico italiano
 Roberto Baldassari – politico italiano
 Tolmino Baldassari – poeta e traduttore italiano